→:Kelemen pápa (egyértelműsítő lap):
Eddig 14 pápa viselte a Kelemen nevet:

Szent I. Kelemen pápa (88–98)
II. Kelemen pápa (1046–1047)
III. Kelemen pápa (1187–1191)
IV. Kelemen pápa (1265–1268)
V. Kelemen pápa (1305–1314) az első avignoni pápa
VI. Kelemen pápa (1342–1352)
VII. Kelemen pápa (1523–1534) - kontra VIII. Henrik
VIII. Kelemen pápa (1592–1605)
IX. Kelemen pápa (1667–1669)
X. Kelemen pápa (1670–1676)
XI. Kelemen pápa (1700–1721)
XII. Kelemen pápa (1730–1740)
XIII. Kelemen pápa (1758–1769)
XIV. Kelemen pápa (1769–1774)

3 ellenpápa is viselte a Kelemen nevet:

III. Kelemen ellenpápa (1080–1085)
VII. Kelemen ellenpápa (1378–1394) - Avignonban
VIII. Kelemen ellenpápa (1423–1429) - aragóniai ellenpápa